In der Magdeburger Hesekielstraße befinden sich folgende denkmalgeschützte Gebäude:
 Hesekielstraße 1 (Magdeburg), Fachwerkhaus in Magdeburg
 Hesekielstraße 11 (Magdeburg), Wohnhaus in Magdeburg
 Hesekielstraße 13 (Magdeburg), Wohnhaus in Magdeburg